Бальдинуччи () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бальдинуччи, Филиппо (1625—1697) — итальянский художник, историк и историограф.
  (1665—1717) — итальянский священник-иезуит и миссионер.